El término renovación es el proceso de renovar una estructura.

También puede referirse a:

 Renovación, una publicación de las Juventudes Socialistas de España;
 Renovación carismática católica, un movimiento espiritual católico;
 renovación urbana, un tipo de arquitectura;
 Renovación, un partido político transnistriano;
 Renovación Nacional, un partido político chileno;
 Renovación Española, un extinto partido político español;
 Renovación y Victoria, un sector del Partido Nacional uruguayo;
 Fuerzas de Renovación, un partido político congoleño;
 Renovación Costarricense, un partido político de Costa Rica.

Personajes:
 Casimiro I el Renovador (1016-1058), duque de Polonia.